Nou se poate referi la:

 Localități din România
Nou - sat din comuna Roșia, județul Sibiu
Nou Român - sat din comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu
Nou Săsesc - sat din comuna Laslea, județul Sibiu
 Codul IATA al aeroportului La Tontouta Internațional din Nouméa din Noua Caledonie